Malvón es el nombre común de dos especies vegetales distintas, con lo que puede referirse a:

 Alcea rosea; o
 Pelargonium hortorum.